Џанкшон Сити има више значења:
 Џанкшон Сити (Вашингтон)
 Џанкшон Сити (Калифорнија)
 Џанкшон Сити (Џорџија)
 Џанкшон Сити (Арканзас)
 Џанкшон Сити (Висконсин)
 Џанкшон Сити (Илиноис)
 Џанкшон Сити (Канзас)
 Џанкшон Сити (Кентаки)
 Џанкшон Сити (Луизијана)
 Џанкшон Сити (Мисури)
 Џанкшон Сити (Орегон)
 Џанкшон Сити (Охајо)